Skrót AANMC może oznaczać:
 Association of Accredited Naturopathic Medical Colleges
 Australian Antarctic Names and Medals Committee